De 10e editie van de Jaarbeursstedenbeker werd gewonnen door Leeds United in de finale tegen het Hongaarse Ferencvaros. Het was de eerste Engelse overwinning in de competitie.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde 

Dundee FC, Rangers FC, Athletic Bilbao en Bologna FC kregen een bye en gaan direct door naar de kwartfinale.

Kwartfinale

Halve finale

Finale 

Jaarbeursstedenbeker
Europacupvoetbal 1967/68